Encinal puede referirse a:

Encinal (Texas), una ciudad ubicada en el condado de La Salle en el estado de Texas, Estados Unidos.
Encinal (Nuevo México), un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Cíbola en el estado de Nuevo México, Estados Unidos.
El Encinal, localidad del estado de Sonora, México.